Miguel Martínez de Campos y Antón (Madrd, 1839-1906), enginyer i polític espanyol
 Miguel Martínez de Corta (Logronyo, 1981), futbolista espanyol
 Miguel Martínez y Sanz (Saragossa, 1811 - Madrid, 1890), sacerdot i missioner espanyol
 Miguel Ángel Martínez Torres (Colomera, 1967), ciclista espanyol
 Miguel Ángel Martínez Martínez (Madrid, 1940), polític espanyol

Altres:
 Miguel Martinez (Fourchambault, 1976), ciclista francès
 Miquel Martínez Moyà (Berga, 1984), futbolista català